

Патч-Гроув — місто, штат Вісконсин
 Патч-Гроув — селище, штат Вісконсин